Bollo puede hacer referencia a:

Bollo, una pieza horneada de repostería. Algunas variables incluyen:
Bollo suizo
 Bollo preñao
 Bollo maimón
 Bollo de piña
En Sevilla, España, el bollo es un pan.
Bollo, alimento a base de maíz, plátano, batata o yuca que se envuelve en hojas de caña, maíz o faldo.
 Bollo, un estilo de peinado, también llamado rodete.
En Ecuador, usualmente se refiere al bollo de pescado.